Урошевачки округ, колоквијални назив за некадашњи Феризовићки мудирлук (турска управна јединица) и потоњи срез са средиштем у Урошевцу, који се у публицистици и историографији понекад помиње и као округ или област
 Урошевачки округ (УНМИК)